Landschaft steht für:

 Landschaft, Ausschnitt der Erdoberfläche mit einheitlichem Wirkungsgefüge und Erscheinungsbild
 Naturlandschaft
 Kulturlandschaft
 Stadtlandschaft
 Dachlandschaft, analog zum obigen Landschaftsbegriff: eine Vielzahl von Dächern oder eine komplexe Dachform, die an hügelige oder zerklüftete Landschaften erinnern. 
 Historische Landschaft, herrschaftlich strukturierter Naturraum in seiner geschichtlichen Kontinuität
 Landschaft (Landstände), politische Vertretungskörperschaft des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit
 Organisationen zur regionalen Kultur- und Identitätspflege in Niedersachsen, siehe Landschaften und Landschaftsverbände in Niedersachsen
 Landschaft (Preußen), historische Pfandbriefbank
 Landschaftsbild, siehe Landschaftsmalerei
 Wehrlandschaft, siehe Landschaft#Wehrlandschaft

Verwaltungseinheiten:
 Landschaft (Herzogtum Schleswig), historische Verwaltungseinheit im Herzogtum Schleswig
 Landschaftsverband Rheinland, Verwaltungseinheit in Nordrhein-Westfalen
 Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Verwaltungseinheit in Nordrhein-Westfalen
 Landschaft Davos, früher amtliche und heute noch geläufige Bezeichnung der Schweizer Gemeinde Davos
 Landschaft, Verwaltungseinheit Finnlands, siehe Maakunta
 Landschaft, Verwaltungseinheit Schwedens, siehe Landskap (Schweden)

Siehe auch:
 Alte Landschaft
 Neue Landschaft
 Landscape
 Stadtlandschaft
 Systemlandschaft